Ел Аројо Ондо има више значења:

 Ел Аројо Ондо, Ел Чакуакон (Ехутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аројо Ондо, Месита де Аројо Ондо (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аројо Ондо (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику